Nagy Zsolt (Székesfehérvár, 1993. május 25. –) magyar válogatott labdarúgó, a PAFC hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban
A székesfehérvári Nagy pályafutását Felcsúton kezdte, majd a Videoton harmadosztályú tartalékcsapatától – ahol csatárként játszott –  került 2013 januárjában a Puskás Akadémiához. Nyolc mérkőzésen lépett pályára az élvonalban a 2013-2014-es szezonban. 2014 nyarán a Videoton vette kölcsön az idény végéig. Mindössze egy bajnokin lépett pályára a szezon első felében, így 2015 januárjában visszatért a Puskás Akadémia csapatához. 2017 augusztusában a másodosztályú Csákvárhoz került kölcsönbe. 29 bajnoki mérkőzésen 14 alkalommal volt eredményes az NB II-ben, 2019 januárjában visszatért Felcsútra, a Puskás együtteséhez. A 2019-2020-as szezon első harmadában alapembere volt csapatának, a válogatottba is meghívták, klubja pedig 2022 nyaráig meghosszabbította a szerződését. A 2019–20-as idényben a bronzérmes csapat tagjaként 25 mérkőzésen játszott, és 1 gólt szerzett.

A válogatottban 
2019. novemberében meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól az Uruguay elleni barátságos és a walesi válogatott elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésekre készülő magyar válogatott 28 fős keretébe.

2022. június 11-én szerezte első gólját a válogatottban a Németország elleni 1–1-re végződő Nemzetek Ligája mérkőzésen. Három nappal később (június 14-én) az Anglia ellen 4–0-ra megnyert Nemzetek Ligája mérkőzésen a 80. percben gólt lőtt.

Sikerei, díjai 
  Puskás Akadémia
  Magyar labdarúgó-bajnokság bronzérmes: 2019–20
  Magyar labdarúgó-bajnokság ezüstérmes: 2020–21
  Magyar labdarúgó-bajnokság bronzérmes: 2021–22

Statisztika

Klubcsapatokban 
2022. november 12-én frissítve.

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 

1993-ban született személyek
Székesfehérváriak
Magyar labdarúgók
A Puskás AFC labdarúgói
A Videoton labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek